Kdabra – kolumbijski serial telewizyjny nadawany przez stację Cityvibe od 12 listopada 2009 roku. W Polsce nadawany jest na kanale FOX od 12 listopada 2010 roku. Stworzony przez Andrésa Gelósa.

W 2011 roku został nominowany do Premios TV y Novelas Colombia.

Opis fabuły 
Serial przedstawia dwa światy: realny i nadprzyrodzony, ukazując niewytłumaczalne zjawiska otaczające głównego bohatera, Luca (Christopher Uckermann) posiadającego wybitne zdolności magiczne.

Wychowywany w Zakonie, pragnie uciec z tej zamkniętej społeczności religijnej. Gdy mu się to udaje, w mieście spotyka grupę Miejskich Magików w swoim wieku, którzy używają magii do popełniania drobnych przestępstw. Następnie trafia do hotelu Majestic, który jest hotelem pełnym magii. Tam poznaje sławnego magika – René (Damián Alcázar), który jest pod wrażeniem umiejętności Luki. Chłopiec poznaje również Jazmín (Maya Zapata), dziewczynę pracującą w hotelu.

Obsada 
 Christopher Uckermann jako Luca
 Maya Zapata jako Jazmín
 Damián Alcázar jako René
 Manuel José Chávez jako Pablo
 Fabio Rubiano jako Ignacio
 Joaquín Cosio jako Blas
 Martín Karpan jako Trejo
 Nicolás Rincón jako Salvador
 Margarita Rosa de Francisco jako Ana
 Andrea Montenegro jako Grinberg
 Diana Garciá jako Ximena
 Gonzalo Vivanco jako Carlos

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Kolumbijskie seriale telewizyjne
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2012